Evangelisches Jugendwerk steht für:
 Evangelisches Jugendwerk Hessen
 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg